Termenul german Schwaben poate să însemne:
Suabia, teritoriu de mare întindere din sud-vestul Germaniei
Șvabia, regiune administrativă de tip Regierungsbezirk în Bavaria
Șvabi, grupă etnică a germanilor
Șvabi din Banat
Șvabi din județul Satu Mare
Șvabi dunăreni